Lets of LETS kan verwijzen naar:
Lets; een Baltische taal die hoofdzakelijk in Letland wordt gesproken
LETS; lokale, non-profit ruilnetwerken
Luchtmacht Elektronische & Technische School; voormalige school in Schaarsbergen, nu onderdeel van de KMSL